

Скулкілл — річка в США, на сході штату Пенсильванія.
 Скулкілл Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Скулкілл Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія
 Скайлкілл — округ у Пенсильванії.
 Скулкілл-Гейвен — місто в Пенсильванії.